Serie B 1935/1936 innebar att Lucchese och Novara gick till Serie A 1936/1937. Sex lag åkte ur serien för att minska ner antalet lag till 16.

Tabell

Nedflyttningskval

Resultat
Match på neutral plan:

Avgörande match

AC Pistoiese nedflyttade till Serie C.

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1935 i Italien
1936 i Italien
Fotbollssäsongen 1935/1936
1935/1936